Palo Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Colorado, Oaxaca, San Miguel Chimalapa, 
 Palo Colorado, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar